Bareka, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Mundemba, 
 Bareka, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Toko.